Strangefolk – album dei Kula Shaker
Strangefolk – gruppo musicale statunitense